USS Little Rock ha sido el nombre utilizado por dos barcos de la Armada de los Estados Unidos, en honor a la ciudad de Little Rock (Arkansas).

 , un crucero ligero de la clase Cleveland dado de alta en 1945, fue reconvertido como crucero lanzamisiles de la clase Galveston en 1950. Fue dado de baja en 1976.
 , será el segundo buque de combate litoral de la clase Freedom.

Nombres de buques de guerra de Estados Unidos